archieparchia Damaszku – archidiecezja (archieparchia) Kościoła maronickiego
 archidiecezja Damaszku – archidiecezja Kościoła melchickiego
 archidiecezja Damaszku – archidiecezja Kościoła katolickiego obrządku syryjskiego

Zobacz też 
 Egzarchat patriarszy Damaszku (ormiańskokatolicki)
 Religia w Damaszku